Ара́льський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Аральськ.

Утворений 15 січня 1938 року.

Населення — 70562 особи (2009; 68382 в 1999).

Склад 
До складу району входять 1 міська адміністрація та 23 сільських округи:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Кизилординської області